Дмитрий Игоревич Грибов (род. 10 сентября 1987 года, г. Балашиха, МО) — российский спортсмен, функционер Федерации бодибилдинга и фитнеса России (ФББР), президент Федерации силовых видов спорта Московской области, президент Федерации силового экстрима Московской области, вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Московской области.

Биография 
Родился 10 сентября 1987 года в г. Балашиха Московской области.

В 16 лет увлёкся бодибилдингом и пауэрлифтингом.

В 2004 году начал карьеру профессионального спортсмена, бодибилдера, войдя в топ-6 на Чемпионате и Кубке Московской области по фитнесу и бодибилдингу .

В 2005 году стал победителем Кубка Москвы по бодибилдингу.

В 2015 году принял решение о завершении профессиональной карьеры.

В 2010 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ ТУ) по специальности инженер-теплофизик.

В 2015 году поступил в аспирантуру Российского Государственного Аграрного Заочного Университета.

С 2015 года ведет профессиональную деятельность в области проектирования и производства оборудования для пищевой промышленности и АПК.

С 2019 года является Президентом Федерации силовых видов спорта Московской области.

C 2021 года является Вице-президентом Федерации бодибилдинга и фитнеса Московской области.

С 2021 года Президент Федерации силового экстрима Московской области.

Достижения 
2004

Кубок Московской области (ФББР) бодибилдинг, юноши абсолютная — 6 место

Чемпионат Москвы (ФББР) бодибилдинг, юноши абсолютная — 4 место

2005

Кубок Москвы (ФББР) бодибилдинг, юноши абсолютная — 1 место

Чемпионат Балашихи (ФББР) бодибилдинг, мужчины до 87,5 кг — 2 место

Чемпионат Москвы (ФББР) бодибилдинг, юниоры абсолютная — 2 место

2006

Кубок Балашихи (ФББР) бодибилдинг, юниоры абсолютная — 1 место

2007

Чемпионат Дубны (ФББР) бодибилдинг, мужчины до 95 кг — 3 место

2008

Кубок Москвы (ФББР) бодибилдинг, юниоры абсолютная — 3 место

Турнир памяти Сергея Зайцева (ФББР) бодибилдинг, юниоры абсолютная — 2 место

Чемпионат Московской области (ФББР) бодибилдинг, юниоры абсолютная — 3 место

Чемпионат Московской области (ФББР) бодибилдинг, мужчины до 80 кг — 3 место

2010

Чемпионат Дубны (ФББР) бодибилдинг, мужчины до 95 кг — 1 место

2015

Кубок Чемпионов (ФББР) классический бодибилдинг, мужчины до 175 см — 3 место

Ссылки 
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10418396515097223107&from=tabbar&parent-reqid=1594715794172111-1155433626181101289500309-production-app-host-man-web-yp-327&text=Балашихинская+Федерация+силовых+видов+спорта
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2328180663132543652&from=tabbar&parent-reqid=1594730210244328-537957911741999126200261-production-app-host-vla-web-yp-28&text=ТУРНИР+ПО+БОДИБИЛДИНГУ+МОСРЕГ
 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2152127627310925216&text=грибов+дмитрий+бодибилдинг
 https://vk.com/fsvsmo_official
https://www.youtube.com/channel/UCngf6SfElmW6EU2DeoGnc9A
https://www.youtube.com/c/RUSSIANSTRONGMAN
https://instagram.com/fsvsmo_official
https://vk.com/gribov_d
https://vk.com/video-120433115_456241722

Культуристы по алфавиту
Культуристы России
Выпускники МЭИ
Спортивные функционеры России